Enjeux peut faire référence à :

Enjeux, le pluriel du mot enjeu ;
Enjeux, l'ancien nom de l'émission de télévision québécoise Enquête.